

Polska 

 Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela – Baranów Sandomierski
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Białaczów
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Białogard
Kościół św. Jana Chrzciciela – Bielsko-Biała
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Brzóza Królewska
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Buczek
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Budzistowo
 Kościół śś. Jana Chrzciciela i Franciszka z Asyżu – Bychawa
 Kościół śś. Katarzyny Aleksandryjskiej i Jana Chrzciciela – Bytów
 Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela – Chojnice
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Dys
 Kościół śś. Jana Apostoła i Jana Chrzciciela – Gdańsk
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Gościeradów Plebański
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Gronowo Elbląskie
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Gruczno
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Józefów
 Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela – Kamieniec
 Kościół śś. Męczenników Jana Chrzciciela i Pawła Apostoła – Katowice
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Kazimierz
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Kielce
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Kleszczewo Kościerskie
 Kościół śś. Jana Apostoła i Jana Chrzciciela – Koźminek
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Kraków
 Kościół św. Jana Chrzciciela (drewniany) – Kraków
 Kościół śś. Jana Apostoła i Jana Chrzciciela – Kraków
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Krerowo
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Krotoszyn
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Leszno
 Kościół śś. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła – Lubawa
 Archikatedra śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty – Lublin
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Lubraniec
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Łekno
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Łódź
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Malbork
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Międzylesie
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Mszczonów
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Narzym
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Nieżywięć
 Kościół śś. Jana Chrzciciela i Mikołaja z Bari – Nysa
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Ołobok
 Kościół świętych Mikołaja, Stanisława BM i św. Jana Chrzciciela – Ostromecko
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Pamięcin
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Płock
 Kościół św. Jana Chrzciciela Jerozolimskiego za Murami – Poznań
 Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela – Poznań
Kościół Jana Chrzciciela – Puńców
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Racibórz
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Radom
Kościół św. Jana Chrzciciela – Rdutów
 Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela – Ruda Śląska
Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela – Rudzica 
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Sierakowice
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Służewo
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Sosnowiec
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Sumin
 Bazylika św. Jana Chrzciciela – Szczecin
 Kościół śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty – Świerczynki
Kościół św. Jana Chrzciciela – Tczów
 Katedra śś. Jana Chrzciciela i Jana Apostoła – Toruń
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Tychy
 Archikatedra Męczeństwa św. Jana Chrzciciela – Warszawa
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Wilkołaz Pierwszy
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Włocławek
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Włostów
 Archikatedra św. Jana Chrzciciela – Wrocław
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Zakrzew
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Zawichost
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Zgorzelec
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Żuławka Sztumska

Poza Polską 

 Kościół św. Jana Chrzciciela – Bremen
Konkatedra św. Jana Chrzciciela – Budva
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Jekaterynburg
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Lüneburg
 Katedra św. Jana Chrzciciela – Lyon
Kościół Jana Chrzciciela – Paderborn
 Bazylika Chrystusa, śś. Jana Chrzciciela i Jana Apostoła na Lateranie – Rzym
Bazylika św. Jana Chrzciciela Florentyńczyków – Rzym
Bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela – Salto
 Kościół św. Jana Chrzciciela – Velburg

Strony ujednoznaczniające